Nizas puede referirse a:

 Nizas, comuna francesa situada en Gers.
 Nizas, comuna francesa situada en Hérault.